Con Pedro el Diácono se puede aludir a:

 Pedro el Diácono (escita), monje escita de comienzos del siglo VI.
 Pedro el Diácono discípulo y amigo de San Gregorio Magno a comienzos del siglo VII.
 Pedro el Diácono (historiador), monje benedictino de Monte Casino conocido también como Petrus Subdiaconus, que falleció c. 960 y escribió una historia de la diócesis de Nápoles y vidas de santos con numerosos datos falsos.
 Pedro el Diácono (bibliotecario), otro monje benedictino de Monte Casino, bibliotecario de esa abadía, historiador también, nacido hacia 1107 en Roma y fallecido hacia 1140.